Beyond Good & Evil 2 è un videogioco action-adventure in via di sviluppo da Ubisoft Montréal e prodotto da Ubisoft. Si tratta del prequel di Beyond Good & Evil (2003).

Modalità di gioco 
Beyond Good & Evil 2 è un gioco di avventura dinamica in terza persona che si svolge qualche tempo prima degli eventi di Beyond Good & Evil, presentando più elementi di videogioco di ruolo rispetto al platform del primo gioco. Si comincerà il gioco con la creazione di un personaggio. Poiché il giocatore svolge varie mansioni, migliorerà in vari attributi e sbloccherà i membri della squadra spaziale e dell'equipaggio che possono anche migliorare nel tempo. I giocatori visiteranno pianeti che hanno le proprie società e, completando i compiti su questi pianeti, acquisiranno nuove tecnologie o altri aspetti per migliorare la loro navicella spaziale. Ancel ha annunciato che ci sarà un elemento narrativo che include eventi della storia fissa ed eventi basati sulle decisioni che il giocatore avrà fatto nell'esplorazione dei pianeti. Il gioco sarà giocabile in giocatore singolo e cooperativo; anche come singolo giocatore si sarà presente in un universo condiviso, con alcuni eventi che interessano tutti i giocatori contemporaneamente.

Sviluppo 
Beyond Good & Evil, pubblicato nel 2003, venne molto apprezzato dalla critica ma ben poco dal pubblico, rivelandosi al momento della sua uscita un vero e proprio fiasco commerciale. Il suo direttore, Michel Ancel, spiegò che, mentre dava vita all'universo del gioco, trovò che fosse molto più grande di quello che potesse per l'epoca far effettivamente confluire in un singolo gioco, e che quindi si sarebbe trattato del primo capitolo d'una specie di trilogia. Tuttavia, datasi le scarse vendite registrate dal gioco, la Ubisoft si dimostrò poi riluttante ad investire in un'eventuale serie di Beyond Good & Evil, congelando di fatto qualsivoglia proposito d'un suo seguito.

Le voci sulla prosecuzione poi di questa trilogia ricominciarono a circolare intorno al 2007 quando, in un'intervista concessa alla rivista Nintendo Power, Ancel dichiarò d'essersi messo al lavoro su un nuovo progetto molto personale, facendo inoltre presente di non aver accantonato i suoi propositi di voler rivedere Jade - protagonista del primo gioco - in veste di protagonista in un nuovo titolo. In un'intervista del maggio 2008, Ancel affermò che il sequel di Beyond Good & Evil era ormai entrato in fase di pre-produzione da circa un anno, ma ciononostante doveva ancora essere approvato dalla Ubisoft.

Da qui in poi sullo stato effettivo dei lavori calò l'incertezza, alimentata dalle dichiarazioni contraddittorie di Ancel e della Ubisoft. Il direttore affermò di aver messo da parte il lavoro su Beyond Good and Evil 2 per potersi dedicare a Rayman Legends. Ubisoft riportò poi che Ancel divideva il proprio tempo tra lo sviluppo di Beyond Good e Evil 2 e quello di Wild, un titolo sviluppato dai Wild Sheep Studios dello stesso Ancel, senza coinvolgimento alcuno di Ubisoft.

Alla fine del 2016 Ancel pubblicò sui social delle immagini del gioco, mostrando un giovane Pey'j, e suggerendo perciò che Beyond Good & Evil 2 fosse in realtà un prequel. La Ubisoft dichiarò da subito l'annuncio del gioco, mostrando il primo trailer durante la loro conferenza E3 2017, confermando inoltre che si sarebbe trattato di un prequel del primo gioco; lo stesso Ancel, in tal occasione, dichiarò che tutti i trailer precedenti fossero stati realizzati sulla scorta del fatto che il titolo era stato pensato come un sequel narrativo di Beyond Good & Evil, ma che durante lo sviluppo hanno infine optato per cambiare direzione e farne un prequel.

Le piattaforme di gioco non sono state ancora annunciate. Il programma "Space Monkey" aveva indicato il gioco come compatibile per Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One, ma Ancel ha affermato successivamente che per lo stesso ancora non è stata decisa a quale piattaforma far riferimento. Ancel ha poi detto, in un'intervista per Kotaku, che contava di rendere operativo il gioco per molte delle piattaforme attualmente sul mercato.

Colonna sonora 
Il compositore Christophe Héral, che aveva già collaborato per creare le musiche del primo gioco, tornerà su Beyond Good & Evil 2.

Accoglienza

Note

Voci correlate 
 Ubisoft
 Michel Ancel
 Beyond Good & Evil

Altri progetti

Collegamenti esterni